Canetti kan syfta på:

 Elias Canetti (1905–1994), tyskspråkig författare, nobelpristagare
 Giancarlo Canetti (född 1945), italiensk-fransk fotbollsspelare
 Manuela Canetti (född 1988), brasiliansk vattenpolospelare
 Marina Canetti (född 1983), brasiliansk vattenpolospelare